Just Married, un film américain réalisé par Frank R. Strayer, sorti en 1928.
 Just Married, un film américain réalisé par Shawn Levy, sorti en 2003.
 Just Married (ou presque), une comédie sentimentale américaine de Garry Marshall sortie en 1999.
 Just Married est un album de la série de bande dessinée Clifton sorti en 2017.
 Just Married!, une série de films documentaires sur les mariages du monde

Voir aussi